Il singolare  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Lleyton Hewitt in finale ha battuto Wayne Odesnik, 6–2, 7–5.

Teste di serie 

  James Blake (primo turno)
  Mardy Fish (primo turno)
  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)

 Sam Querrey (Infortunato) 
 Marcel Granollers  (secondo turno)
 Diego Junqueira (primo turno)
 Máximo González (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2009
ATP World Tour 2009